Nāḩiyat Şūrān kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Nāḩiyat Şūrān (subdistrikt i Syrien, Hamah), 
 Nāḩiyat Şūrān (subdistrikt i Syrien, Aleppo), 

Robotskapade Syrienförgreningar